Jméno a příjmení Josef Pokorný má více nositelů:

 Josef Pokorný (1910–1957) – český a československý politik, poúnorový poslanec za KSČ
 Josef Pokorný (fotbalista) (* 1941) – český fotbalový brankář
 Josef V. Pokorný (1842–1933) – český básník